paper (werkstuk), een wetenschappelijke tekst van beperkte lengte, over het algemeen geschreven in opdracht 
paper (artikel), een schriftelijke versie van een lezing, naar aanleiding van een congres of symposium
Paper (tijdschrift), een New Yorks cultuurtijdschrift